Dernier Cri, film de Bernard Dubois (1988)
 Dernier Cri, film de Grégory Morin (2005)
 Dernier Cri, nouvelle de Joe Hill (2005)

Voir aussi 
 Le Dernier Cri, éditeur marseillais
 Le Dernier Cri, unique album du groupe de rock français Ali Dragon, sorti en 2002.
 Le Dernier Cri, film allemand de Robert Van Ackeren (1975)